Фабріс Санторо і Ненад Зимонич були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул. Санторо того року не брав участі, а Зимонич грав у парі з Деніелом Нестором і у чвертьфіналі їх здолали Себастьян Грожан та Жо-Вілфрід Тсонга.

У фіналі Марат Сафін і Дмитро Турсунов перемогли Томаша Цибулеца і Ловро Зовко з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

2007
Кубок Кремля